Die FK-League 2016/17 war die 8. Spielzeit der südkoreanischen Futsalliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2009. Meister war Yes Gumi FS. Die Saison begann zum Ende der K League Saison 2016 und endete zum Start der neuen K League Saison 2017.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte (koreanisch)

Futsalveranstaltung 2016
Futsalveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Südkorea
Futsal (Südkorea)
Sportsaison 2016/17